Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2011—2012 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вп'яте здобув Желєзнічар.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Широкі Брієг взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубку Боснії і Герцеговини 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2011—2012
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2011 у спорті Боснії та Герцеговини
2012 у спорті Боснії та Герцеговини